Rockledge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockledge (Florida)
Rockledge (Pennsylvania)